Línea M1 puede referirse a diversos sistemas de transporte:
La Línea M1 del Metro de Bucarest, en Rumanía.
La Línea M1 del Metro de Palma de Mallorca, en España.
La Línea M1 de la EMT Madrid, en España.